Влади́мир Гаври́лов:
 Гаврилов, Владимир Иванович (1946–1975) — советский эстрадный певец. 
 Гаврилов, Владимир Назарович (1926—2011) — советский футболист и тренер.
 
 Гаврилов, Владимир Павлович (до 1850—после 1903) — русский архитектор.
 Гаврилов, Владимир Яковлевич (1908—1992) — Герой Советского Союза.